Maria Józefina Ludwika Sabaudzka (ur. 2 września 1753 w Turynie, zm. 13 listopada 1810) – księżniczka Sardynii i Piemontu, tytularna królowa Francji jako żona Ludwika XVIII Burbona.

Życiorys 
Urodziła się w Turynie jako Maria Giuseppina Luigia – trzecie dziecko (druga córka) króla Sardynii – Wiktora Amadeusza III, i jego żony - Marii Antonietty Burbon, infantki hiszpańskiej. Młodszą siostrą Marii Józefiny była Maria Teresa – żona Karola d’Artois, młodszego brata Ludwika XVIII. Ich kuzynką była księżniczka de Lamballe (późniejsza przyjaciółka królowej Marii Antoniny Austriaczki), dzięki której zresztą ich małżeństwa zostały zawarte.

Królowa Francji de iure 
16 kwietnia 1771 Maria Józefina poślubiła młodszego brata ówczesnego króla Francji - Ludwika Stanisława Ksawerego Burbona, hrabiego Prowansji. Małżeństwo pozostało bezdzietne.

Kiedy we Francji wybuchła rewolucja francuska Maria Józefina i jej mąż, podobnie jak większość Burbonów, uciekli z Francji i udali się na wygnanie. Rewolucjoniści ścięli króla Ludwika XVI – szwagra Marii Józefiny, a monarchiści obwołali nowym królem małoletniego syna zmarłego - Ludwika XVII. Mąż Marii Józefiny obwołał się natychmiast regentem w imieniu bratanka, ale ten zmarł niespodziewanie, w więzieniu Temple, w Paryżu (8 czerwca 1795). Wtedy hrabia Prowansji ogłosił się kolejnym królem Francji i przybrał imię Ludwika XVIII (16 czerwca 1795), a Maria Józefina została tytularną królową Francji.

Śmierć 
Maria Józefa nie doczekała oficjalnej koronacji męża, ponieważ zmarła w Hartwell House, rezydencji rodziny królewskiej na wygnaniu. Została pochowana w katedrze w Cagliari, stolicy Sardynii. Jej młodszy brat – król Karol Feliks, wystawił na jej grobie monument, znajduje się na nim napis opisujący zmarłą: sapiens, prudens, pientissima oraz dopisek: Galliarum Regina (Królowa Galów), tzn. Królowa Francji.

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Ludzie urodzeni w Turynie
Francuskie królowe
Urodzeni w 1753
Zmarli w 1810